Aleksandrowiec – frazione polacca del comune di Dobrcz nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Aleksandrowiec – frazione polacca del comune di Koronowo nel voivodato della Cuiavia-Pomerania